Grzegorz Wiśniewski (ur. 1948) – historyk kultury, eseista, pisarz muzyczny, organizator życia kulturalnego
 Grzegorz Wiśniewski (ur. 1952) – generał WP, dyplomata
 Grzegorz Wiśniewski (ur. 1962) – ekspert ds. energetyki odnawialnej i prosumenckiej
 Grzegorz Wiśniewski (ur. 1969) − aktor
 Grzegorz Wiśniewski (ur. 1971) – pisarz science fiction
 Grzegorz Wiśniewski – żużlowiec
 Grzegorz Wiśniewski – reżyser (debiut 1997)

Przypisy